Marko Milošević, zoon van de voormalig president van Joegoslavië
Slobodan Milošević, voormalig president van Joegoslavië
Svetozar Milošević, vader van de voormalig president van Joegoslavië
Milenko Milošević, een Bosnisch voetballer
Savo Milošević, een Servisch voetballer